Taku steht für:
 Taku (Stadt), eine Stadt der Präfektur Saga in Japan
 Taku (Mangareva), ein Dorf und ein traditioneller Distrikt der Insel Mangareva in Französisch-Polynesien
 Taku (Volk), eine Gruppe der Tlingit-Indianer
 Taku-Gletscher, einen Gletscher des Juneau Icefields in Alaska
 Taku River, einen Fluss in Alaska
 Taku Inlet, einen Fjord in Alaska
 (9574) Taku, ein Asteroid
 Taku-Forts, eine Befestigungsanlage am Hai He in China
 Taku (Schiff), ehemalige Fähre des Alaska Marine Highway Systems
 HMS Taku, einen Schiffsnamen der Royal Navy
 SMS Taku, ein deutsches Torpedoboot
 Taku (Kiribati), Ort in Kiribati

Taku ist der Name folgender Personen:
 Taku Iwasaki, japanischer Komponist
 Taku Tsumugi, japanische Manga-Zeichnerin
 Taku Takeuchi, japanischer Skispringer
 Taku Yamasaki, japanischer Politiker der Liberaldemokratischen Partei